Niemcy:
 Köln-Lindenthal – dzielnica Kolonii
 Köln-Lindenthal – okręg administracyjny Kolonii

Zobacz też:
 Lindenthal